Termenul „Linares” se poate referi la:

Denumiri geografice

Bolivia
José María Linares Province, Potosí Department, Bolivia

Chile
 Linares (Chile), oraș din regiunea Maule, Chile
 Provincia Linares, regiunea Maule, Chile

Columbia
Linares, Nariño, oraș și comună din Columbia

Mexic
Linares, Nuevo León, oraș din statul Nuevo León, Mexic

Spania
 Linares (Jaén), oraș în Andaluzia, Spania
 Liñares, sat în Spania
Linares (Allande), provincia Asturia, Spania
Linares de Mora, orășel din Aragón, Spania
Râul Linares, La Rioja, râu din La Rioja, Spania
Râul Linares, Navarra, râu din Navarra, Spania
 Rio Linares (Teruel), Spania

Nume de persoane 
 Adris Linares, baschetbalist elvețian
 Carlos Linares (1991–), ciclist din Venezuela
 Carmen Linares (1951–), actriță americană
 Francisco de Paula Linares Alcántara (1825–1878), fost președinte al Venzuelei (1877-1878)
 José María Linares (1810–1861), fost președinte al Boliviei
 Rebeca Linares (1983–), actriță porno spaniolă

Altele
CD Linares, club de fotbal din Linares, Spania
Linares Unido, club de fotbal din Linares, Chile
Dieceza de Linares, Chile
Los Cadetes de Linares, formație mexicană

Nume